Elk City kan syfta på:

 Elk City, Idaho
 Elk City, Kansas
 Elk City, Oklahoma